Линьхэраптор () — род ящеротазовых динозавров из семейства дромеозаврид, группы тероподов, живших в позднем меловом периоде (около 83,5—70,6 миллионов лет назад), на территории нынешней Азии. Окаменелости теропода были найдены в Китае, Внутренняя Монголия, район Линьхэ, формация Баян Мандаху. Впервые описан палеонтологом Сюй Сином в 2010 году. Представлен одним видом — Linheraptor exquisitus.

Описание 
Ископаемые останки обнаружили при раскопках аспиранты Лондонского университетского колледжа Майкл Питтман и Джона Шуанье. Скелет динозавра сохранился почти полностью, также были обнаружены когти и зубы. В длину достигал до 3 метров, весил около 30 килограммов. Форма скелета позволяет предположить о том, что динозавр очень хорошо бегал.

Кладограмма 2020 года.

Примечания 

Дромеозавриды
Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры Азии
Динозавры мелового периода
Таксоны, описанные Сюй Сином